Die Virslīga 1931 war die fünfte Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren. Titelverteidiger Rigas FK wurde zum zweiten Mal lettischer Meister.

Modus 
Mit dem Neuling Cēsu SB wurde die Meisterschaft mit acht Teams ausgetragen. Jede Mannschaft spielte einmal zu Hause und einmal auswärts gegen die anderen sieben Teams und bestritt dabei 14 Spiele. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

1931
Fußballsaison 1931